Gregers Juel er navnet på flere personer:

 Gregers Juel (1667-1731) – dansk godsejer og officer
 Gregers Juel (1896-1983) – dansk godsejer, kammerherre og hofjægermester
 Gregers Christian Juel – nulevende dansk godsejer (Juelsberg)

Se også:
 Gregers Christian Juel (1738-1776) – dansk rentekammerdeputeret, godsejer, gehejmeråd, kammerherre og diplomat